Xingjiao si (chin. 兴教寺) bezeichnet folgende buddhistischen Tempel:

 Xingjiao-Tempel, Xi'an, Shaanxi
 Xingjiao-Tempel (Jianchuan), Yunnan